Die 10. Rallye Estland war der 4. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2020. Sie dauerte vom 4. bis zum 6. September 2020 und es wurden insgesamt 17 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Die Rallye Estland zählte 2020 zum ersten Mal in der Geschichte zur Rallye-Weltmeisterschaft. Für den einheimischen Ott Tänak (Hyundai) war es bei der Rückkehr in die WRC aus der fast sechsmonatigen COVID-19-Zwangspause der erste Saisonsieg. Tänak gehört damit zum elitären Kreis der WRC-Piloten, die für drei verschiedene Hersteller Siege feiern konnte. In den Jahren 2017 bis 2019 hatte der 32-Jährige bereits zwölf Rallyes mit M-Sport-Ford und Toyota gewonnen. Vor dem Sonntag hatte sich der Este einen Vorsprung von 11,7 Sekunden auf seinen Teamkollegen Craig Breen herausgefahren, der am Schlusstag nicht mehr angriff. Zittern musste Tänak um den Sieg nur kurz nach einem Ausrutscher bei der vorletzten WP, doch der angeschlagene Hyundai hielt bis ins Ziel. Breen, der bei seinem vierten Start für das Hyundai-Werksteam mit Rang zwei das beste Ergebnis seiner WRC-Karriere feiern konnte, bescherte Hyundai somit einen Doppelsieg.

Sébastien Ogier (Toyota) hatte zum Auftakt am Freitagabend die erste WP gewonnen, konnte das Tempo von Tänak am Samstag aber nicht halten und konzentrierte sich am Schlusstag darauf, Rang drei ins Ziel zu fahren. Vierter und Fünfter wurden Ogiers Teamkollegen Elfyn Evans und Kalle Rovanperä. Der Letztere gewann bei seinem vierten Start im WRC-Auto bei der Rallye Estland fünf Wertungsprüfungen, mehr als jeder andere Fahrer vor ihm. Mit einer überlegenen Bestzeit bei der Powerstage sicherte sich der Finne zudem fünf Zusatzpunkte in der Weltmeisterschaftstabelle.

Auf den Rängen sechs bis acht folgte das M-Sport-Ford-Trio Esapekka Lappi, Teemu Suninen und Gus Greensmith. Thierry Neuville (Hyundai) verpasste nach einem Unfall wegen eines Fahrfehlers am Samstag die Punkteränge.

Auf Rang neun folgte mit Oliver Solberg (Volkswagen) der schnellste Fahrer in einem R5-Fahrzeug. Der Sohn von Petter Solberg gewann damit nicht nur die WRC3-Wertung für Privatfahrer, sondern auch die ersten Meisterschaftspunkte in seiner WRC-Karriere. Die Top 10 rundete Mads Østberg (Citroën) ab, der die WRC2-Wertung für werksunterstützte R5-Autos gewann.

In der Meisterschaft führte nach vier von sieben geplanten Rallyes Ogier mit 79 Punkten vor Evans mit 70. Tänak verbesserte sich mit 66 Punkten auf Rang drei. Bei den Herstellern lag zu diesem Zeitpunkt weiterhin Toyota mit 137 Zählern vorne, allerdings verkürzte Hyundai durch den Doppelsieg den Rückstand auf fünf Zähler.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 59 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 
 Offizielle Seite WRC: https://www.wrc.com/
 Offizielle Seite Rallye Estland: https://www.rallyestonia.com/

Einzelnachweise 

Estland
2020